Футбольная лига в сезоне 2000/01 — 103-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал Фулхэм, Второго — Миллуолл, а Третьего — Брайтон энд Хоув Альбион.

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Плей-офф

Второй дивизион

Плей-офф

Третий дивизион

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига Англии 2000/01 на сайте RSSSF.com

2000
Футбол в Англии в сезоне 2000/2001
Спорт в Великобритании в 2000 году
Спорт в Великобритании в 2001 году
Футбол в Европе в 2000 году
Футбол в Европе в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001